Список известных носителей-мужчин см. .

Плато́нова — русская фамилия.

 Известные носители 
 Платонова, Агриппина Николаевна (в девичестве Маркачёва; род. 1929) — доярка, Герой Социалистического Труда.
 Платонова, Александра Фёдоровна (в иночестве: монахиня Анастасия; 1884—1941) — русская духовная писательница.
 Платонова, Анастасия Александровна (род. 1986) — российская фигуристка.
 Платонова, Галина Владимировна (род. 1973) — российская футболистка.
 Платонова (Дугина) Дарья Александровна (1992—2022) — российская политолог.
 Платонова, Ирина Дмитриевна (род. 1987) — российская шашистка.
 Платонова, Мария Андреевна (1944—2005) — организатор группы «Собрания сочинений Андрея Платонова».
 
 Платонова, Наталья Николаевна (род. 1946) — российская актриса.
 Платонова, Юлия Фёдоровна (псевдоним; настоящая фамилия Гардер, по мужу Тванева; 1841—1892) — русская певица.